Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a szánkó férfi egyes versenyszámát február 9-én és 10-én rendezték La Plagne-ben. Az aranyérmet a német Georg Hackl nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

Szánkó az 1992. évi téli olimpiai játékokon